Сандхьяванданам ( ) — ежедневная религиозная практика в индуизме, которую совершают только прошедшие ритуал Упанаяна (одевание священного шнура, ) и получившие подробные инструкции от Гуру. Совершается обычно три раза в день:

Состав 
Сандхьяванданам, как ритуальная практика, состоит из нескольких последовательно выполняемых ритуальных компонентов, которые отличаются в различных ведийских шакхах.
Читаемый ритуальный текст Сандхьяванданам состоит из различных фрагментов Вед и зависит от принадлежности практикующего к той или иной брахманической шакхе. Основным моментом ритуала является рецитация Гаятри-мантры — традиционно читается 32, 64 или 108 раз: количество зависит от предписаний шакхи и от конкретных указаний Гуру. В состав ритуала входят также и некоторые другие обряды — подготовительные и очистительные — предназначенные предотвратить отвлечение ума и сконцентрировать выполняющего ритуал на самом ритуале. В состав этих вспомогательных обрядов обычно включается возлияние воды грахам (божествам планет), ритуалы искупления за невыполнение Сандхьяванданам и другие ритуальные практики предписываемые шакхой. Одним из наиболее важных ритуалов, обычно включаемых в Сандхьяванданам, является: поклонение солнцу как Митре утром; поклонение Варуне в дневное или вечернее время; поклонение Агни в вечернее время.

Существует несколько несколько последовательностей совершения ритуала Сандхьяванданам — эти последовательности зависят от принадлежно к конкретной шакхе.

Кроме действий, описанных выше, в состав Сандхьяванданам может включаться яджна (в укороченном формате), рецитация и джапа мантр, не входящих в традиционный формат ритуала, и религиозные ритуалы почитания ишта-деваты проводящего ритуал. Кроме того, в зависимости от принадлежности к одному из религиозных течений индуизма — вишнуизму, шиваизму и т. д., — текст может быть дополнен соответствующими духу течения мантрами, гимнами и ритуальными действиями. Но, вероятнее всего, ритуал Сандхьяванданам оказал наибольшее влияние на шактийские школы — в качестве такого свидетельства можно привести значительный фрагмент из Деви-бхагавата-пураны (XII, 1-7), который целиком посвящён богине Гаятри, практикам Гаятри-мантры; приводятся Гаятри-кавача (XII, 4), Гаятри-стотра (XII, 5) и Гаятри-сахасранама (XII, 6). 7-я глава целиком посвящена предписаниям передачи Гаятри-мантры от Гуру ученику.

Шивапрасад Бхаттачарья называет Сандхьяванданам «Индийским сводом литургических молитв»

Этимология 
Слово «Сандхьяванданам» является сложносоставным словом, состоящим из слов:
  — союз, единение. В данном контексте имеется в виду «союз дня и ночи», имеющий быть место во время утренних и вечерних сумерек; также это слово имеет смысл «ежедневная практика», что означает ежедневные утренние и вечерние обряды;
  — служение, поклонение.

Литература 
  (fourth revised & enlarged edition).
  (fourth revised & enlarged edition).
  Second edition, four volumes, revised and enlarged, 1956 (volume IV).
  (Second Revised Edition).
 Девибхагавата-пурана. Книга XII-я. Перевод с санскрита, предисловие и комментарий А.Игнатьева. Калининград, 2011.

Примечания 

Понятия индуизма
Поклонение в индуизме
Традиции индуизма
Веды
Индуистские мантры
Медитация
Религиозное поведение и опыт